EOLAS est l' acronyme de , une société américaine fondée en 1994, qui a gagné un retentissant procès contre Microsoft pour violation de brevet et a obtenu une indemnité de l'ordre de 521 millions de dollars.
 Eolas est le nom d'un personnage de bande dessinée de la série Korrigans.
 Maître Eolas est le pseudonyme d'un avocat au barreau de Paris qui tient le blog « Journal d'un Avocat », un des plus lus de la blogosphère française.